Andreas Schulte ist der Name folgender Personen:

* Andreas Schulte (Zahnmediziner) (* um 1956), deutscher Fachzahnarzt für Oralchirurgie
 Andreas Schulte (Forstwissenschaftler) (* 1958), deutscher Forstwissenschaftler
 Andreas Schulte (Musiker) (* 1960), deutscher Musiker